Viola hace referencia a varios artículos:

Música 
 Viola, instrumento musical de cuerda frotada.
 Viola da gamba, instrumento musical cuerda.
 Viola de amor, instrumento musical de cuerda.
 Viola da braccio, instrumento musical de cuerda.
 Viola Profonda, instrumento musical de cuerda con registro de Tenor,
 Lira viola, instrumento musical de cuerda.
 Viola (ópera), ópera de Bedřich Smetana.

Lugares 
 Viola (Italia), localidad y comuna italiana.
 Viola (Arkansas), población del estado de Arkansas.
 Viola (Delaware), pueblo del estado de Delaware.
 Viola (Illinois), población del estado de Illinois.
 Viola (Kansas), población del estado de Kansas.
 Viola (Nueva York), población del estado de Nueva York.
 Viola (Tennessee), población del estado de Tennessee.
 Viola (Wisconsin), población del estado de Wisconsin.

Personas
 Adelina Dalesio de Viola, política argentina
 Bill Viola, videoartista 
 Braz da Viola, músico multiinstrumentista brasileño, luthier, director de orquesta y profesor
 Daniel Viola, docente y músico argentino
 Enrique Fernández Viola, futbolista y entrenador uruguayo
 Fernando Viola Sánchez, abogado, periodista y cineasta
 Fernando Viola, futbolista
 Giovanni Viola, futbolista
 Humberto Viola, militar argentino
 Joaquín Viola, alcalde de Barcelona
 Manuel Viola, pintor español de estilo abstracto perteneciente al grupo El Paso
 Mariano Viola, futbolista
 Matteo Viola, tenista
 Miguel Navarro Viola, periodista y político argentino del siglo XIX
 Norma Viola, ciudadana ilustre de Buenos Aires y baluarte de la cultura argentina.
 Paulinho da Viola, guitarrista y compositor brasilero
 Pedro Viola, beisbolista
 Roberto Eduardo Viola, militar argentino del Proceso de Reorganización Nacional.
 Valentín Viola, futbolista
 Viola (futbolista), Paulo Sérgio Rosa, futbolista brasileño
 Viola Barry, actriz estadounidense de la época del cine mudo
 Viola Shafik, cineasta alemana
 Viola Wills, cantante estadounidense de pop 
 Yohan Kely Viola, futbolista

Además 
 Viola (género), género de plantas llamadas violeta.
 Viola di mare, película italiana.
 Chico Viola Não Morreu, película en blanco y negro
 Viola (One Piece), personaje ficticio de la serie One Piece